Rososz (gromada w powiecie grójeckim)
 Rososz (gromada w powiecie ryckim) (garwoliński/rycki)

także:
 Rossosz (gromada) (powiat bialski)